Paul Martin kan avse:

 Paul Martin (bobsleigh)
 Paul Martin (friidrottare)
 Paul Martin (ishockeyspelare)
 Paul Martin (politiker)
 Paul Martin (regissör)